Альбарелло () — может означать:

 Альбарелло — область в Италии.
 Альбарелло — разновидность аптекарского сосуда, распространенная в различных странах в эпоху Средневековья и Возрождения.

Фамилия 
 Альбарелло, Марко (род. 1960) — итальянский лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель этапов Кубка мира.